Le patronyme néerlandais Molder, De Molder ou Demolder provient du métier de meunier (du nl:mulder); il est équivalent au français .

Il peut être complété par un suffixe génitif -s indiquant une filiation : Molders.

Patronyme

Demolder
Eugène Demolder (1862-1919) est un écrivain belge d'expression française.
 Frédéric Demolder, ingénieur du son belge.

Toponyme
Avenue Eugène Demolder est une avenue bruxelloise de la commune de Schaerbeek.